Inquisition Symphony — второй студийный альбом финской музыкальной группы Apocalyptica, выпущенный в 1998 году. В отличие от первого альбома, в этом только четыре кавер-версии композиций группы Metallica. Остальные треки, это каверы на песни таких групп как Faith No More, Pantera и Sepultura. Также в альбоме присутствуют три оригинальные композиции, написанные Эйккой Топпиненом.

Список композиций

Участники записи 
 Эйкка Топпинен — виолончель, аранжировка, композитор
 Пааво Лётьёнен — виолончель
 Антеро Маннинен — виолончель
 Макс Лилья — виолончель, аранжировка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Альбомы Apocalyptica
Кавер-альбомы
Инструментальные альбомы